Вьоле () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Вьоле () — коммуна во французском департаменте Луара.